Hegnenberg ist ein Familienname:
 Hegnenberg-Dux (Adelsgeschlecht), auch Hofhegnenberg-Dux, bayerisches Adelsgeschlecht
 Georg von Hegnenberg (* um 1509; † 1589 oder 1596), deutscher Ritter und Stammvater des Geschlechts
 Georg Maximilian von Hegnenberg-Dux (1775–1835), deutscher Politiker, Gutsherr, Oberst und Abgeordneter
 Friedrich von Hegnenberg-Dux (1810–1872), bayerischer Gutsbesitzer und Politiker

Hegnenberg ist ein geographischer Name- und Namensbestandteil:

Gemeinde:
 Althegnenberg, Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Ortsteile:
 Hegnenberg (Altdorf bei Nürnberg), Ortsteil der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hofhegnenberg, Dorf der Gemeinde Steindorf, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Gebäude:
 Burgstall Althegnenberg, abgegangene Burg in Althegnenberg, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Schloss Hofhegnenberg, Adelssitz bei Hofhegnenberg, Gemeinde Steindorf, Landkreis Aichach-Friedberg

Siehe auch:
 Hegenberg
 Hegnenberg-Dux